Die 2. deild karla 1984 war die 30. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Neben Meister FH Hafnarfjörður stieg auch der Zweitplatzierte Víðir Garði in die 1. deild karla auf.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die 1. deild karla auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 3. deild karla ab.

Ab dieser Saison wurde nach der Drei-Punkte-Regel gespielt. Das heißt, der Sieger einer Begegnung bekam ab sofort drei und nicht zwei Punkte, für ein Unentschieden erhielten beide Gegner wie bisher jeweils einen Punkt.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 Iceland Second Division 1977 – 1998 rsssf.com

Einzelnachweise 

1984
Fußballsaison 1984